

Persone
José Venancio López Requena presidente del Guatemala (1791-1863)
Guto Requena architetto brasiliano

Geografia

Requena comune spagnolo
Requena de Campos comune spagnolo
Requena città peruviana
Provincia di Requena provincia peruviana
Distretto di Nueva Requena distretto peruviano
Distretto di Requena distretto peruviano
Requena-Utiel comarche della Comunità Valenciana

Altro
Vicariato apostolico di Requena vicariato peruviano